Philippe I est un nom porté par plusieurs souverains, seigneurs et religieux européens :
 Philippe I, roi de Macédoine de 640 à 602 av .J.-C.
 Philippe I Philadelphe, roi de la dynastie des Séleucides de 93 à 83 av .J.-C.
 Philippe  Ier dit Philippe l'Arabe, empereur romain de 244 à 249
 Philippe I, roi de France de 1060 à 1108.
 Philippe I, roi de Suède de 1105 à 1118.
 Philippe ,  de Parc, de 1142 à 1166, Parc étant une abbaye prémontrée située dans le Brabant flamand, en Belgique.
 Philippe , marquis de Namur de 1195 à 1212.
 Philippe I, duc de Souabe de 1196 à 1208 et roi de Germanie de 1198 à 1208.
 Philippe  de Montfort (v. 1206-1270), seigneur de la Ferté-Alais, de Bréthencourt, de Castres-en-Albigeois de 1228 à 1239, de Toron de 1239 à 1257 et de Tyr de 1246 à 1270.
 Philippe I, abbé de Clairvaux de 1262 à 1273, nommé évêque de Saint-Malo en 1263-1264.
 Philippe I, comte de Savoie de 1268 à 1285.
 Philippe I, empereur titulaire latin de Constantinople de 1273 à 1283.
 Philippe , seigneur de Piémont de 1282 à 1334.
 Philippe I, roi de Navarre de 1284 à 1305 et roi de France de 1285 à 1314 sous le nom de Philippe IV de France.
 Philippe , prince de Tarente de 1294 à 1332 et empereur titulaire de Constantinople de 1307 à 1332.
 Philippe I, duc d'Orléans de 1344 à 1375.
 Philippe , duc de Bourgogne de 1349 à 1361.
 Philippe  (1435-1511), seigneur de Croÿ et comte de Porcéan, compagnon d'arme du duc Charles le Téméraire.
 Philippe I, métropolite de Moscou et de toute la Russie de 1464 à 1473.
 Philippe I, comte palatin du Rhin de 1476 à 1508.
 Philippe I (1492-1558), comte de Nassau-Wiesbaden et de Nassau-Idstein de 1511 à 1558.
 Philippe I, roi de Castille et de León de 1504 à 1506.
 Philippe I, margrave de Bade-Sponheim de 1515 à 1533.
 Philippe I, landgrave de Hesse de 1518 à 1567.
 Philippe I, roi de Portugal à partir de 1580 et roi d'Espagne de 1555 à 1598 sous le nom de Philippe II d'Espagne.
 Philippe  (1720-1765), duc de Parme, de Plaisance et de Guastalla et infant d'Espagne.
Philippe  d'Araucanie, prétendant au trône d'Araucanie et de Patagonie de 1951 à 2014.
Philippe de Belgique, roi des Belges depuis 2013.

Philippe I

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp I.